Ordre du Mérite militaire peut faire référence à :

Allemagne 
 Ordre du mérite militaire de Charles-Frédéric, fondé en 1807 par le grand-duc de Bade Charles-Frédéric.
 Ordre du Mérite militaire de Bavière, fondé en 1866 par le roi Louis II.
 Ordre du Mérite militaire de Hesse, fondé en 1769 par le landgrave Frédéric II (précédemment Ordre de la Vertu militaire jusqu'en 1820).
 Ordre du Mérite militaire de Prusse, fondé en 1665 par le prince Charles.
 Ordre du Mérite militaire du Wurtemberg, fondé en 1759 par le duc Eugène.

Autriche-Hongrie
 Ordre du Mérite militaire austro-hongrois

Autres pays 
 Amérique
 Ordre du mérite militaire du Canada, fondé en 1972

 Europe
 Ordre du Mérite militaire de France, créé par la loi du 
 Ordre du Mérite militaire d'Espagne, créé par Isabelle II en 1866
 Ordre du Mérite militaire de Toscane, fondé en 1853 par le Grand-duc Léopold II
 Ordre du Mérite militaire de Bulgarie, fondé en 1900
 Ordre du Mérite militaire de Hongrie
 Ordre du Mérite militaire de Roumanie
 Ordre du Mérite militaire de Russie, fondé en 1994
  (Grand-duché de Toscane : 1853-1859)

 Asie
 Ordre du Mérite indien, fondé en 1837 par la Compagnie anglaise des Indes orientales et remis en Inde britannique jusqu'en 1947
 , fondé en 1949
 Ordre du Mérite militaire de Perse

Voir aussi 
 
 
 
 Institution du Mérite militaire